Fahrenhorst ist der Name folgender Ortsteile in Deutschland:
 Fahrenhorst (Neuwittenbek), Ortsteil der Gemeinde Neuwittenbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Fahrenhorst (Stuhr), Ortsteil der Gemeinde Stuhr im Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Fahrenhorst (Tülau), Ortsteil der Gemeinde Tülau im Landkreis Gifhorn, Niedersachsen

Fahrenhorst ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Fahrenhorst (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Karl Fahrenhorst (1882–1945), deutscher Journalist und nationalsozialistischer Politiker

Siehe auch:
 Varenhorst